Thermojet steht für:
 Thermojet (Strahltriebwerk),  einfache Form eines Strahltriebwerks
 ThermoJet, Modellreihe eines 3d-Druckers von 3D Systems